Василий Нарышкин:
 
 Нарышкин, Василий Поликарпович — московский дворянин, воевода в Кромах и Вятке, троюродный брат Кирилла Полиектовича Нарышкина, отца царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной.
 Нарышкин, Василий Сергеевич (1737—1800) — генерал-майор из рода Нарышкиных, устроитель усадьбы Игнатовское-Знаменское.
 Нарышкин, Василий Фёдорович (ум. 1702) — боярин, комнатный стольник царя Петра Алексеевича. Примечания